World Super Challenge di pallavolo femminile
World Super Challenge di pallavolo maschile